Алатауский район:
 Алатауский район — район города Алма-Ата созданный на новых территориях в 2008 году
 Алатауский район — район города Алма-Ата существовавший в 1980—1993 годах